Il doppio del Paris Open 1989 è stato un torneo di tennis facente parte della categoria Grand Prix.

Paul Annacone e John Fitzgerald erano i detentori del titolo, ma hanno partecipato con partner differenti, Annacone con Christo van Rensburg e Fitzgerald con Anders Järryd.

Annacone e van Rensburg hanno perso nel 1º turno contro Jakob Hlasek e Éric Winogradsky.

Fitzgerald e Järryd hanno battuto in finale 7–6, 6–4 Hlasek e Winogradsky.

Teste di serie
 John Fitzgerald /  Anders Järryd (campioni)
 Rick Leach /  Jim Pugh (quarti di finale)
 Paul Annacone /  Christo van Rensburg (primo turno)
 Ken Flach /  Robert Seguso (primo turno)

Tabellone

Collegamenti esterni 

Paris Open 1989